Tiberio puede referirse a los siguientes individuos:

Tiberio Coruncanio, cónsul romano en 280 a. C.
Tiberio Sempronio Graco (desambiguación)
Tiberio Claudio Nerón (cónsul 202 a. C.)
Tiberio Claudio Nerón (pretor 42 a. C.)
Tiberio Julio César, el emperador Tiberio I (r. 14-37).
Tiberio Claudio Nerón, el emperador Claudio I (r. 41-54).
Tiberio Julio César Nerón, apodado Tiberio Gemelo, nieto de Tiberio I.
 Tiberio Constantino, el emperador Tiberio II (r. 578-582).
 Tiberio (650-680), hijo y coemperador de Constante II.
Tiberio Absimar, el emperador Tiberio III (r. 698-705).
Tiberio (705-711), hijo y coemperador de Justiniano II.